Jerk kan avse

 Jerk (kryddblandning) – en karibisk kryddblandning
 Jerk (musikgrupp) – ett industrial metal/nu metal-band från Sydney
 Jerk (namn) – ett förnamn (jämför Jerker)
 Jerkfiske – ett sportfiske

Personer
 Jerk Alton (1937–), svensk arkitekt
 Jerk Liljefors (1934–), svensk skådespelare
 Jerk Oldenburg (1931–), svensk seglare
 Jerk Schuitema (1963–), svensk författare
 Jerk Werkmäster (1896–1978), svensk konstnär